Hygrophoropsis är ett släkte av svampar. Hygrophoropsis ingår i familjen Hygrophoropsidaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hygrophoropsis